Live at the Budokan è il nome di molti album live registrati al Nippon Budokan di Tokyo:
Live at the Budokan – album di Bryan Adams del 2003
Live at the Budokan – album dei Blur del 1996
Live at the Budokan – album degli Chic del 1999
Live at the Budokan – album della Ian Gillan Band del 1977

Pagine correlate 
Live at Budokan